La competició d'espasa masculina va ser una de les cinc proves del programa d'esgrima que es van disputar als Jocs Olímpics d'Estocolm de 1912. La prova es va disputar entre l'11 i el 13 de juliol de 1912, amb la participació de 93 tiradors procedents de 15 nacions diferents.

Medallistes

Resultats

Sèries 
Es disputaren 16 sèries. Els 3 primers de cadascuna d'elles passava a quarts de final.

Quarts de final 
Es disputaren 8 sèries. Els 3 primers de cadascuna d'elles passava a semifinals.

Semifinals 
Es disputaren 4 semifinals. Els 2 primers de cadascuna d'elles passava a la final.

Final 
Tres dels enfrontaments de Holt foren per doble-touché, contra le Hardy, Boin i Seligman.

Referències

Enllaços externs 
 
 

Espasa